Corte dei miracoli – vicolo chiuso o quadrivio di una città dove si riunivano in gruppi organizzati mendicanti ed emarginati sociali
 Corte dei Miracoli – gruppo musicale rock italiano degli anni settanta
 Corte dei Miracoli – album del gruppo musicale omonimo uscito nel 1976
 Centro Culture Contemporanee Corte dei Miracoli – teatro di Siena